Президент Вануату () — высший государственный пост Республики Вануату. Президент назначает генерального прокурора, верховного судью и троих судей в Верховный суд, а также по рекомендации правительства может распустить действующий состав парламента. В остальном его роль преимущественно церемониальная, в частности, он вручает государственные награды, такие как Орден Вануату. Согласно Конституции, президент «символизирует единство нации».

Особенности законодательства 

Кандидат на президентский пост должен проживать в Вануату не менее 25 лет. Президент избирается на пятилетний срок тайным голосованием коллегии выборщиков, состоящей из членов парламента и президентов региональных советов.

Президенты Вануату (с 30 июля 1980 года)

Примечания 

 
Вануату
Вануату
Списки:Вануату